La Coupe Forconi de football 1945-1946 est la  édition de la Coupe Forconi, une compétition à élimination directe mettant aux prises tous les clubs de football affiliés à la Ligue d'Alger de Football Association.

Calendrier

Compétition

Premier tour 
Les matchs de Premier tour se sont joués le Dimanche .

Seizièmes de finale 
Les matchs de Seizièmes de finale se sont joués le Dimanche .

Huitièmes de finale 
Les matchs de Huitièmes de finale se sont joués le Dimanche .

Quarts de finale 
Les matchs de Quarts de finale se sont joués le Dimanche .

Demi-finales 
Les matchs des demi-finales se sont joués le Dimanche  et le .

Note : FCB qualifié sur tapis vert, réserves du FCB contre Ibrir non qualifié que le Mouloudia, ayant confiance en son Gardien de but, s'est entêté à le faire jouer sans attendre la décision de la FFF qui tombe le 24.1.1946 donnant match perdu au MCA, Ibrir n'étant pas encore qualifié, confirmation de la décision le 7.2.1946. Buts : Doublé Arribi Mokhtar MCA Arnou FCB.

Finale 

La finale a eu lieu au Stade Municipal (Alger), le Dimanche .

Feuille de match

Sources 
 L'Écho d'Alger, années 1945 et 1946.

Annexes

Références 

1945-1946
Football en 1945
Football en 1946